Бла́ва () — река в Трнавском крае Словакии, правый приток реки Дольни-Дудваг (бассейн Дуная). Длина реки 47,5 км.

Название реки не стандартизировано — в верхнем течении реку называют Горна́-Бла́ва (), в нижнем один из рукавов реки называют Долна́-Бла́ва ().

Горна-Блава 
Исток реки находится в Малых Карпатах в Доброводской котловине, неподалёку от деревни  в Трнавском районе, на высоте над уровнем моря около 250 м. В верховье реки, на высоте над уровнем моря 233 м, в неё впадает ручей . Затем, спускаясь ниже, река принимает следующие притоки — ручьи  (на высоте над уровнем моря 224 м),  (на высоте над уровнем моря 216 м) и  (на высоте над уровнем моря 214 м). Далее река втекает на приподнятую лесистую часть  — , далее течёт до урочища , где заканчивается лесистая местность, протекает через посёлок , там на реке есть пруд, там же реку пересекает автодорога № 520, и на высоте над уровнем моря 176 м впадает левый приток — ручей  и также слева впадает Дехтицкий канал, а далее начиная с Дехлице, по направлению вниз по течению, вдоль правого берега реки, до посёлка  проходит автодорога № 560, на этом участке русло реки заметно расширяется, а затем разделяется на два рукава: левый течёт через , а правый через Падеровце. На правом рукаве есть пруд, и в этот рукав, на высоте 160 м над уровнем моря, втекает правый приток —  и неподалёку близ  оба рукава сливаются вместе, хотя минуя Ясловске-Богунице, на высоте 153,5 м над уровнем моря, протекая вдоль Ясловце, река на протяжении 1 км опять состоит из двух рукавов, затем река протекает через  и достигая , которые находятся с востока русла реки — на её левобережье и разделяясь с Долна-Блавой текущей на юг, река поворачивая на восток принимая слева Ваниговский канал Горна-Блава, на высоте 136,3 м над уровнем моря сливается с Дудвагом (Горны-Дудваг), протекая от истока 38 км.

Долна-Блава 
Русло Долна-Блавы отделяют от Горна-Блавы южнее Бучан. Долна-Блава от Бучан течёт на юг, и ниже по течению несколько меняет направление смещаясь к юго-западу. Протекает через территорию общины (муниципалитета) Брестованы: по населённым пунктам , Мале-Брестованы, Вельке-Брестованы, Горне-Ловчице, а затем через , где справа в реку втекает канал Раштун, а затем, на высоте 132 м над уровнем моря, втекает . Далее Долна-Блаву пресекает автотрасса , а ниже по течению, неподалёку, к югу от автотрассы, на правобережье реки находится , ниже которого, в районе  река впадает в Дольни-Дудваг.

Примечания 

Бассейн Чьерна-Воды (приток Малого Дуная)
Реки Трнавского края